est un genre éteint et fossile, de dinosaure ornithischien herbivore australien, haut de  et long de . Son poids est estimé à 300 Kg. Il est rattaché à la famille des nodosauridés et a vécu durant le Crétacé inférieur. 

Une seule espèce est connue : .

Le nom de genre Minmi fait référence au nom de la localité où il a été découvert, Minmi Crossing dans le Queensland (Australie)

Classification 
Minmi a des caractères intermédiaires entre nodosauridés et ankylosauridés. Il n'est donc pour l'instant clairement dans aucune des deux familles. En 2015, un des exemplaires australiens découverts a été assigné à un nouveau genre, .

Apparence 
Il ressemblait énormément à Nodosaurus, un autre membre de sa famille. Il avait comme tous les nodosauridés un dos recouverts d'épines osseuses (contrairement aux ankylosauridés qui possédaient une massue osseuse sur le bout de leur queue). Contrairement aux autres dinosaures,  les plaques osseuses sont orientées horizontalement de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les scientifiques pensent que ce sont des tendons ossifiés.

Paléobiologie 
Il vivait en petits groupes.

Paléoécologie 
Son pire prédateur était Australovenator. Son armure le protège égalemen t des attaques de dinosaures carnivores du genre Allosaurus

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Océanie
Taxon fossile décrit en 1980